Varró István (1878–1963) szociológus, könyvtáros, bibliográfus 
 Varró István (1911–1983) vegyészmérnök, hidrológus